Le Monde des Zombies (SDZW) est le treizième deck de Structure sorti en France, pour le jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh!. Son prédécesseur est L'Empereur des Ténèbres (SDDE) et il est suivi de Ordre du Magicien (SDLM)

Comment utiliser ce deck 
Le but de ce deck est d'invoquer spécialement une armée de zombies. La carte magie telle Monde zombie transformera tous les monstres en zombies avec interdiction d'invoquer des monstres sacrifices, excepté des monstres zombies. L'ajout du monstre Mezuki (non présent dans ce deck) permettra de l'améliorer encore plus.

Liste des cartes 

Monstres 
 Dragon Zombie aux Yeux rouges
 Goku en-Méca Maléfique
 Paladin du Dragon Maudit
 Gernia
 Patricien des Ténèbres
 Garde Royal
 Ryu Kokki
 momie régénérante (X2)
 garde royale
 Tortue Pyramide (x2)
 Maître Kyonshee
 Moissonneur d'Esprit
 Getsu Fuhma
 Ryu Kokki
 Des Lacooda
 Mite articulée
 Loup de la Peste
 Maître des Zombies(x2)

Magie 
 monde zombie
 flèche brise-sort
 onde glacée
 excavation de pierre magique
 carte de retour sain et sauf
 permutation de créature
 le livre de la vie
 l'appel de la momie
 terra formation
 pot d'avarice
 rétrécissement
 barrière de terrain
 voleur d'esprit
 ruban de résurrection
 destruction de carte
Piège
 mur de fer imperial
 tornade de poussière
 trappe sans fond
 masque de tutan
 waboku
 bouclier magique de bras

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Deck
 Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer